Stebro je nekdanje kanadsko moštvo in konstruktor Formule 1, ki je sodelovalo na eni dirki Formule 1 za Veliko nagrado ZDA v sezoni 1963, kjer je edini moštveni dirkač Peter Broeker zasedel sedmo mesto.

Popoln pregled rezultatov 
(legenda) 

Podjetja Kanade
Konstruktorji Formule 1
Moštva Formule 1
Športna moštva, ustanovljena leta 1963
Športna moštva, razpuščena leta 1963